Osoby o tym nazwisku:
 Jakub Porada – polski dziennikarz telewizyjny i radiowy
 Michał Porada – katolicki duchowny
 Rajmund Porada – katolicki duchowny